Кристи Свонсон () је америчка глумица, рођена 19. децембра 1969. године у Мишон Вијехо (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Bound By Lies}- || || 
|-
| 2005. || || -{Black Hole}- || || 
|-
| 2003. || || -{Silence}- || || 
|-
| 2001. || || -{Soul Assassin}- || || 
|-
| 2000. || Батице, где су ми кола? || -{Dude, Where's My Car?}- || || 
|-
| 1999. || Мали диктатор || -{Big Daddy}- || || 
|-
| 1997. || || -{8 Heads in a Duffel Bag}- || ||
|-
| 1996. || Фантом || The Phantom || || 
|-
| 1994. || Потера без милости || -{The Chase}- || || 
|-
| 1993. || || -{The Program}- || || 
|-
| 1992. || Бафи, убица вампира || Buffy the Vampire Slayer || Бафи Самерс || 
|-
| 1991. || Усијане главе! || -{Hot Shots!}- || Ковалски || 
|-
| 1991. || || -{Mannequin: On the Move}- || || 
|-
| 1987. || || -{Flowers in the Attic}- || || 
|-
| 1986. || Смрт после смрти || -{Deadly Friend}- || Саманта Прингл || 
|-
| 1986. || || -{Ferris Bueller's Day Off}- || || 
|-
| 1986. || || -{Pretty in Pink}- || || 
|-
| 1986. || || -{Mr. Boogedy}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Америчке глумице
Биографије живих особа